Agung steht für:

 ein Musikinstrument, siehe Agung
 einen Vulkan, siehe Agung (Vulkan)

Agung ist der Name folgender Personen:
 Sultan Agung von Mataram (1593–1645), javanischer Herrscher
 Ida Anak Agung Gde Agung (1921–1999), indonesischer Politiker und Diplomat
 Wahyu Agung (* 1976), indonesischer Badmintonspieler